

Véase también 
 Telefonía móvil en España
 Operador móvil virtual

Referencias

Enlaces externos 
 AQUA
 Web de Teratel

Operadores de telefonía fija en España
Operadores virtuales de telefonía móvil en España
Proveedores de servicios de Internet de España